Херардо Алькоба Ребольо (; родился 25 ноября 1984 года, Пасо-де-лос-Торос) — уругвайский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году провёл два матча за сборную Уругвая.

Клубная карьера 

Алькоба начал карьеру в клубе «Монтевидео Уондерерс». В 2004 году он дебютировал за команду в уругвайской Примере. 24 сентября 2005 года поединке против «Серрито» Бритос забил свой первый гол за клуб. Его уверенная игра привлекла внимание более именитых команд и в 2007 году Херардо перешёл в «Пеньяроль». В 2010 году он стал чемпионом Уругвая. В 2011 году Херардо помог «Пеньяролю» выйти в финал Кубка Либертадорес.

В 2012 году Алькоба перешёл в аргентинский «Колон». 9 марта в матче против «Ньюэллс Олд Бойз» он дебютировал в аргентинской Примере. 14 апреля в поединке против «Эстудиантеса» Херардо забил свой первый гол за «Колон».

Летом 2014 года Алькоба перешёл в эквадорский ЛДУ Кито. 14 августа в матче против «Универсидад Католика» он дебютировал в эквадорской Примере. 2 ноября в поединке против «Эмелека» Херардо забил свой первый гол за новый клуб. В начале 2015 года Алькоба на правах аренды перешёл в мексиканский УНАМ Пумас. 11 января в матче против «Керетаро» он дебютировал в мексиканской Примере. 25 января в поединке против «Толуки» Херардо забил свой первый гол за «Пумас».

В начале 2018 года Алькоба перешёл в «Сантос Лагуна». 8 января в матче против Лобос БУАП он дебютировал за новую команду. В совем дебютном сезоне Херардо стал чемпионом Мексики.

Международная карьера 
20 августа 2008 года в товарищеском матче против сборной Турции Алькоба дебютировал за сборную Уругвая.

Достижения 
Командные

 «Пеньяроль»
  Чемпионат Уругвая по футболу — 2009/2010
 Финалист Кубка Либертадорес — 2011

 «Сантос Лагуна»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2018

Примечания

Ссылки 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК «Тигре»